Milek ist der Familienname folgender Personen:

 Dariusz Miłek (* 1968), polnischer Unternehmer
 Gerd-Reiner Milek (* 1944), deutscher Fußballspieler